El Roc de les Hores és una muntanya de 695 metres de la Serra de les Canals que es troba al municipi d'Oliana, a la comarca de l'Alt Urgell.

Referències 

Muntanyes d'Oliana

2. Vázquez, Joan (tardor-hivern 2010); El Roc de les Hores. El rellotge de Sol més antic del món. En La Busca de paper, revista de la Societat Catalana de Gnomònica, núm. 67, pp.5-7. Article basat en la conferència pronunciada el 17 de maig de 2010 en la seu de la Societat Catalana de Gnomònica.